Rimrock ist der Name mehrerer Ortschaften in den Vereinigten Staaten:
 Rimrock (Arizona), eine Ortschaft im Yavapai County, im US-Bundesstaat Arizona  
 Rimrock (Kalifornien), eine Ortschaft im San Bernardino County, im US-Bundesstaat Kalifornien  
 Rimrock (Montana), eine Ortschaft im Yellowstone County, im US-Bundesstaat Montana  
 Rimrock (Washington), eine Ortschaft im Yakima County, im US-Bundesstaat Washington  

Siehe auch:
 Rimrock Lake